Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу у сезони 2004/2005. је било друго такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије и Црне Горе. Лига је као и у протеклој сезони имала 16. клубова. Првенство које је почело 7. августа играло се по двокружном лига систему.

Састав Прве лиге Србије и Црне Горе у сезони 2004/05

Табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; Бод = Бодови

УЕФА ранг листа националних лига у сезони 2004/05 (52 екипе) 
 (место у сезони 2003/04)
 18 (16)  Прва лига Аустрије
 19 (19)  Прва лига Србије и Црне Горе
 20 (21)  Прва лига Бугарске
 Цела листа

Спољашње везе 
 Сезона 2004/05

Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу
Сезона 2004/05. у српском фудбалу
Сезона 2004/05. у црногорском фудбалу